Bohuslavice est un toponyme qui peut désigner en

Bohuslavice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Bohuslavice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Bohuslavice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Bohuslavice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Bohuslavice, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Bohuslavice nad Vláří, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Bohuslavice u Zlína, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie